Le  peut désigner :
 
 
 
  de chars de combat
  de chasseurs à pied
  de tirailleurs sénégalais